Aluizio Abranches – regista brasiliano
 Álvaro de Abranches e Noronha – vescovo cattolico portoghese
 Miguel Carlos José de Noronha e Abranches – cardinale portoghese
 Joaquim Abranches – calciatore indiano, attaccante